Fuchsthal ist der Ortsname von

 Fuchsthal (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fuchsthal (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Fuchstal (Begriffsklärung)